Az Oldenburg-dinasztiából és oldalágaiból: (Romanov-)Holsten-Gottorp-, valamint (Schleswig-Holstein-Sondenburg-)Glücksburg-házakból származó Vilmosok listáját tartalmazza:

Oldenburgi Vilmos (1687–1705) dán, norvég királyi herceg, V. Keresztély dán, norvég király fia
Oldenburgi Vilmos (1689–1700) dán, norvég királyi herceg, az angol és skót korona várományosa, Gloucester hercege, Oldenburgi György dán, norvég királyi herceg és cumberlandi herceg, valamint I. (Stuart) Anna angol, skót királynő fia
Oldenburgi Péter Frigyes Vilmos (1754–1823), I. Vilmos néven Oldenburg hercege, I. Frigyes Ágost oldenburgi herceg fia
Oldenburgi Vilmos (1845–1913) dán királyi herceg, I. György néven Görögország királya, IX. Keresztély dán király fia